Країна мрій (, читается как «крайи́на мрий») — третий альбом группы «Вопли Видоплясова».

Альбом, в который вошли песни разных лет, записывался в несколько приёмов в 1992—1993 году, и был сведён в 1994 году в Киеве при участии Сергея Поповича (лидера группы «Раббота Хо»). Издан в том же году ограниченным тиражом.

В 1997 году альбом был переиздан массовым тиражом, при этом был изменён состав и порядок песен, в частности добавлена версия песни «Танцi» на французском языке, и улучшено их звучание (доработка производилась в Париже).

В 2017 году издание Karabas LIVE включило «Країна мрій» в список 100 главных украинских альбомов, вышедших с 1991 года, отметив, что благодаря этому альбому группа обрела массовую популярность.

Песня «Країна мрій» дала название украинскому музыкальному этническому фестивалю «Країна Мрій», основателем и организатором которого является лидер группы Олег Скрипка.

Список композиций

Участники записи 
 Олег Скрипка — вокал, баян, саксофон, акустическая гитара, бэк-вокал
 Юрий Здоренко — гитара, вокал
 Александр Пипа — бас-гитара, бэк-вокал
 Сергей Сахно — ударные, бэк-вокал

Кавер-версии 
В 2011 году группа сделала белорускоязычный кавер «» на песню «» для компиляции «Будзьма! Тузін. Перазагрузка-2». В 2018 году музыкальный портал Tuzin.fm вместе с Letapis.by включил песню «» Воплей Видоплясова в топ «60 белорускоязычных хитов современности» (список лучших песен, выпущенных с 1988 года).

Примечания

Ссылки 
 Дискография ВВ. «Країна мрій»

Альбомы 1997 года
Альбомы 1994 года
Альбомы группы «Вопли Видоплясова»